Gabriel Henriksson Falkenberg (af Trystorp), född 1658, död 1756, var en svensk friherre, hovmarskalk och landshövding.
 
Han var ende sonen till Henrik Falkenberg af Trystorp och far till landshövdingen Gabriel Gabrielsson Falkenberg af Trystorp, överste Henrik Gabrielsson Falkenberg, Carl Magnus Falkenberg och Melker Falkenberg. Han var gift med Beata Margareta Douglas, dotter till landshövdingen i Västerbottens län Greve Gustaf Douglas.
 
Gabriel Henriksson Falkenberg ägde egendomarna Lagmansö, Börstorp, Odensviholm och Skagersholms herrgård. Han blev 1713 kammarherre och 1731 hovmarskalk.
 
Han blev 1733 upphöjd till friherre och hans söner blev 1755 introducerade i Riddarhuset som friherrar. Gabriel Henriksson Falkenberg är därför upphovet till ättegrenen Lagmansö inom släkten Falkenberg.

Utmärkelser
 1748 - Kommendör av Nordstjärneorden.

Källor 
 Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män: D - Fl, Volym 4 Av Vilhelm Fredrik Palmblad

Kommendörer av Nordstjärneorden
Landshövdingar i Skaraborgs län
Svenska friherrar
Män
Födda 1658
Avlidna 1756
Gabriel